Dipper bezeichnet:
 Dipper, medizinisch, Menschen mit Hypertonie, deren Blutdruck nachts um mehr als 10 % abfällt (Dipping)
 Dipmeter, ein elektronisches Messgerät

Dipper ist der Familienname folgender Personen:
 Christof Dipper (* 1943), deutscher Neuzeithistoriker und Hochschullehrer
 Eugen Dipper (1866–1951), deutscher Lehrer am Missionshaus der Basler Mission und Stadtpfarrer an der Martinskirche in Stuttgart
 Edmund Dipper (1871–1933), deutscher Allgemeinmediziner, Gynäkologe und Hochschullehrer in Peking

 Theodor Dipper (1903–1969), deutscher evangelischer Pfarrer